Senta Radegonda ist der okzitanische Name folgender Orte in Frankreich:
 Sainte-Radegonde (Aveyron)
 Sainte-Radegonde (Dordogne)
 Sainte-Radegonde (Gironde)